Münchweiler kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Münchweiler an der Rodalb – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Münchweiler an der Alsenz – kommun i Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Münchweiler am Klingbach – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Glan-Münchweiler – kommun, Rheinland-Pfalz,